

Cinema
 The Tourists – cortometraggio del 1912 diretto da Mack Sennett
 The Tourists – film del 2009
 The Tourists – film/cortometraggio del 2012

Musica
 The Tourists – gruppo musicale britannico
 The Tourists – album del gruppo The Tourists del 1978